

Cinema 
 Dressed to Kill (pel·lícula de 1928), pel·lícula muda estatunidenca protagonitzada per Mary Astor
 Dressed to Kill (pel·lícula de 1941), pel·lícula estatunidenca protagonitzada per Lloyd Nolan
 Dressed to Kill (pel·lícula de 1946), pel·lícula estatunidenca de Sherlock Holmes protagonitzada per Basil Rathbone i Nigel Bruce
 Dressed to Kill (pel·lícula de 1980) (títol en català: Vestida per matar), thriller estatunidenc dirigit per Brian De Palma

Música 
 Dressed to Kill (àlbum), àlbum de Kiss de 1975